L'espressione notazione grafica è utilizzata in vari ambiti culturali.

È ad esempio una notazione musicale che utilizza dei simboli e delle indicazioni testuali non convenzionali per indicare il modo in cui deve essere interpretato un pezzo di musica. È usata spesso nella musica sperimentale, che molto frequentemente è difficile trascrivere utilizzando la notazione standard. Assume un valore particolare con Karlheinz Stockhausen e John Cage, preceduto da Christian Wolff che fu tra i primi a farne uso completamente nuovo. Fra gli sperimentatori di semiologie inedite in Europa vanno ricordati, fra gli altri, i compositori Roman Haubenstock-Ramati, Anestis Logothetis e Jim Grimm.

In ambito informatico è usata per indicare determinati simboli grafici.

Note

Bibliografia
  David Schidlowsky [Hg./ed.], musikalische Grafik - graphic music. León Schidlowsky. Wissenschaftlicher Verlag Berlin, Berlin 2011 - ISBN 978-3865736208.

 
  Karlheinz Stockhausen: Musik und Graphik. In: Darmstädter Beiträge zur neuen Musik III, Schott Verlag, Mainz 1960
  Göllner, Theodor (ed.): Notenschrift und Aufführung. Symposium zur Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung 1977 in München. Tutzing (Hans SchneiderVerlag), 1980. Part of a series: Münchner Veröffentlichungen zur Musikgeschichte Bd. 30.
  Erhard Karkoschka, Das Schriftbild der Neuen Musik, Moeck, 4. Aufl. (1991) - ISBN 978-3875490022
 Jesús Villa-Rojo, Notazione e grafia musicale nel XX secolo, pagg. VI+346, ill., Varese 2013, in lingua italiana, Zecchini Editore, ISBN 978-88-6540-031-9.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Notazione musicale